Андрей Петрович Буренко (15 ноября 1920, Васильков — 16 апреля 1997, Курск) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР (1975).

Биография 
Андрей Петрович Буренко родился 15 ноября 1920 года (по другим источникам 25 декабря) в городе Василеве под Киевом в Киевской губернии, через несколько лет семья переехала в Курск. ( Семья была раскуркуленa  и выслана из села Велика Вiльшанка ;  дед растрелян в 1937 году,  посмертно реабилитирован  в 1958 г. )
 В 1936—1939 годах учился в театральной студии в Курске (руководитель А. И. Канин).

Участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал сначала под Смоленском, будучи старшим сержантом, командовал минометным взводом, защищал Москву. Затем выходил из окружения под Рузой, участвовал в боях под Звенигородом. Попал в плен, но смог бежать с товарищем из товарного вагона, направлявшегося в Германию. После этого вновь попал на фронт, получил тяжелое ранение в ногу, только чудом удалось избежать ампутации. Участвовал в боях за освобождение Сум и Курска. Во время участия в Корсунь-Шевченковской операции был вновь ранен. Воевал в Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, где и закончил войну в составе дивизионного ансамбля песни и пляски.

В 1946 году демобилизовался и вернулся в Курск в родной театр. В 1946—1997 годах играл в Курском драматическом театре, сыграл почти 250 ролей русского и зарубежного репертуара. Начав с образов юных мечтателей, искателей приключений, постепенно перешёл на возрастные роли, всегда добивался подлинной сценической правды, находя яркие и точные детали для характеристики своего персонажа. Работал на радио.

В 1964—1991 годах возглавлял Курское отделение Союза театральных деятелей РСФСР.

Умер 16 апреля 1997 года.

Семья 
 Жена — Агнесса Вениаминовна Фролова, окончила театроведческий факультет Московского ГИТИСа, заведовала в Курском драматическом театре литературной частью, потом была директором театра. Её мать актриса Фридерика Ермолаевна Горская (1905—1985), заслуженная артистка РСФСР, играла в том же театре 40 лет.
 Дочь — Ирина Андреевна Привалова.

Награды и премии 
 Орден Красной Звезды (1945).
 Орден Трудового Красного Знамени (1967).
 Орден Октябрьской Революции.
 Медаль «За взятие Будапешта» (1946).
 Медаль «За взятие Вены» (1946).
 Медаль «За освобождение Праги» (1946).
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946).
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1966).
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1969).
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).
 Заслуженный артист РСФСР (5.08.1963).
 Народный артист РСФСР (21.08.1975).
 Серебряная медаль имени А. Д. Попова за роль старшины Поприщенко в спектакле « Полк идёт» М. Шолохова (1980).
 Почётный гражданин города Курска (1995).

Работы в театре 
 «Люди, которых я видел» С. Смирнова
 «Двадцать дней без войны» К. Симонова
 «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Вурм
 «Пигмалион» Б. Шоу — Альфред Дулиттл
 «Совесть» по Д. Павловой — Якимов
 «На диком бреге» Б. Полевого — Литвинов
 «Девушка с кувшином» Лопе де Веги — Мартин
 «Волки и овцы» А. Н. Островского — Чугунов
 «Доходное место» А. Н. Островского — Вышневский
 «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Яша
 «Егор Булычов и другие» М. Горького — Булычов
 «Чудаки» М. Горького — Вукол Потехин
 «Третья патетическая» Н. Ф. Погодина — В. И. Ленин
 «Талант и неволя» О. С. Викторова — М. С. Щепкин
 «Иркутская история» А. Н. Арбузова — Сердюк
 «Протокол одного заседания» А. И. Гельмана — Потапов
 «Полк идёт» по М. А. Шолохову — Поприщенко
 «В степях Украины» А. Е. Корнейчука — Галушка
 «Проснись и пой!» М. Дьярфаша — Пишта
 «Поднятая целина» по М. Шолохову — дед Щукарь
 «Таблетку под язык» А. Е. Макаенка — Цыбулька
 «Свалка» А. А. Дударова — Пифагор
 «Усвятские шлемоносцы» Е. И. Носова — дед Селиван
 «Старший сын» А. Вампилова — Сарафанов
 «Крестный отец» по М. Пьюзо
 «Поминальная молитва» Г. Горина
 «Рыцарские страсти» В. Красногорова
 «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу

Память 
 В 2002 году, в целях поощрения творческих достижений в области театрального искусства и сохранении памяти о выдающемся актере Курского драматического театра им. А. С. Пушкина, народном артисте России Андрее Петровиче Буренко, Комитетом по культуре Курской области была учреждена театральная премия имени А. П. Буренко.
 В 2005 году в Курской области учреждена театральная премия имени А. П. Буренко.
 В Курске на доме по улице Ленина, 108, где жил Буренко, установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Персоналии:Курский драматический театр им. А.С. Пушкина
Почётные граждане Курска